Giuseppe La Farina (1815-1863) – patriota, scrittore e politico italiano, fratello di Silvestro
 Nunzio La Farina (1896-1961) – compositore italiano
 Silvestro La Farina (1811-1877) – patriota e politico italiano, fratello di Giuseppe